Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1976. godinu je peti put u nizu osvojio Partizan iz Beograda.

I. savezna liga 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90 
 Enciklopedija fizičke kulture 2

II. savezna liga

A skupina

B skupina 
Sudionici: 
 Bečej
 Hvar
 Koper
 Vojvodina Novi Sad
 Senta
 Goč Vrnjačka Banja
 Jedinstvo Zadar
 Izvori: 
 VK Senta

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Betini

Skupina A 
 Veterani (Split)
 Brodograditelj (Betina)
 Medveščak (Zagreb)
 Gusar (Mlini)

Skupina B 
 Vela Luka (Vela Luka)
 TMB (Biograd na Moru) 
 Bellevue (Dubrovnik)
 Mladost (Bjelovar)

 Izvori: 
  Betinski vaterpolo: 1953. – 2003. 
 Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003

Izvori 
   

1976.